Влади́мир Дёмин: Дёмин, Владимир Григорьевич (1929—1996) — советский астроном и механик.
 Дёмин, Владимир Иванович (1906—1988) — начальник управления НКВД Архангельской области, генерал-майор.
 Дёмин, Владимир Тимофеевич (1921—1966) — советский футболист.